Змагання з бігу на 800 метрів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо проходили 31 липня, 1 та 4 серпня на Японському національному стадіоні.

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Результати

Забіги 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші троє з кожного забігу () та шестеро найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з четвертого ().

Півфінали 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші двоє з кожного забігу () та двоє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з третього ().

 У півфінальному забігу ботсванець Найджел Амос зіштовхнувся з американцем Ісаєю Джуеттом, що позбавило його можливості змагатись за вихід до фіналу. Рішенням суддівської колегії Амос був доданий до учасників фіналу.

Фінал 

Фінальний забіг відбувся 4 серпня 2021.

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Сторінка дисципліни змагань на сайті Міжнародного олімпійського комітета  
  

Чоловіки
Чоловіки